Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Weryński (1937-2011) – polski inżynier-biomedyk
 Antoni Weryński (1949-2012) – polski piłkarz ręczny, działacz sportowy i samorządowy, przedsiębiorca i cukiernik
 Bronisław Weryński (1931-2009) – polski inżynier budownictwa
 Kazimierz Weryński (1894-1965) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, brat Mariana Michała
 Marian Michał Weryński (1892-1949) – major żandarmerii i audytor Wojska Polskiego